Чемпіонат Італії з футболу 1925—1926 — 26-й сезон футбольного чемпіонату в Італії. В чемпіонаті брали участь 44 команди. Матчі проходили з 4 жовтня 1925 по 22 серпня 1926. Переможцем турніру вдруге став Ювентус.

Північна Італія

Група A

Група В

Фінал 

Тайбрейк

Південна Італія

Перша група

Лаціо 

Тайбрейк

Основний раунд

Кампанія 
Кваліфікація

Груповий турнір

Апулія

Сицилія

Півфінали 
Група А

Група В

Фінал

Національний фінал

Склад чемпіонів

Примітки

Посилання 
Чемпіонат Італії на rsssf 

1926
Італія
Італія